Rezultati Amaterskega prvenstva Francije 1929 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Helen Wills je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.
  Helen Wills (prvakinja)
  Bobbie Heine Miller (četrtfinale)
  Phoebe Watson (četrtfinale)
  Eileen Bennett (polfinale)
  Kornelia Bouman (prvi krog)
  Simone Mathieu (finale)
  Cilly Aussem (polfinale)
  Irmgard Rost (tretji krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

1. del

2. del

3. del

4. del

Viri 
 

Ženske posamično
1929